Herranen ist der Familienname folgender Personen:
 Mikko Herranen (* 1976), finnischer Industrieller, Singer-Songwriter, Toningenieur und Produzent
 Kyle Herranen (* 1977), kanadischer bildender Künstler